«Чёрная чайка» — советский приключенческий фильм 1962 года, ставший дебютной работой режиссёра Григория Колтунова.

Сюжет 
На территории послереволюционной Кубы мирные жители одной из рыбацких деревень пытаются вернуться к нормальной жизни. Но враги революции засылают в этот район диверсионный отряд, который убивает мирных жителей.

В центре повествования — рассказ о жизни мальчика Маноло, невероятного фантазёра, который иногда сам путается, что правда, а что ложь.

По территории Кубы гастролирует , выступающий преимущественно в деревнях. В нём есть снайпер-стрелок, который всех поражает своей меткостью. Впоследствии он и оказывается вражеским диверсантом.

В ролях 
 Джейхун Джамаль — Маноло
 Николай Волков — Мануэль, дедушка Маноло, кубинский рыбак по прозвищу Чёрная чайка
 Юлия Севела — Мария, мать Маноло
 Алексей Локтев — Рамон, кубинский революционер, солдат береговой охраны
 Анатолий Адоскин — Антонио, командир кубинской береговой охраны
 Сергей Юрский — Снайпер, артист бродячего цирка
 Эммануил Геллер — директор бродячего цирка
 Игорь Дмитриев — раненый

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Григорий Колтунов
 Сценарий: Григорий Колтунов
 Оператор: Дмитрий Месхиев
 Художник: Исаак Каплан
 Композитор: Антонио Спадавеккиа
 Звукооператор: Николай Косарев
 Директор фильма: Марк Рысс

Примечания

Ссылки 

Фильмы СССР 1962 года
Приключенческие фильмы СССР
Детские фильмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы на русском языке